National Cemetery, onderdeel van National Park Service in de Verenigde Staten
 Nationaal Comité van Verzet (vaak afgekort tot NC), een Nederlandse illegale organisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog
 North Carolina, een van de zuidelijke staten van de Verenigde Staten.
 Nieuw-Caledonië, een Frans gebiedsdeel
 Normaal gesloten (uit het Engels: Normally Closed), een verbreekcontact van een schakelaar of relais, de tegenhanger van NO. Zie ook onderbreker
 Norton Commander, een hulpprogramma voor bestandsbeheer van DOS-PC's 

nC kan betrekking hebben op
 De nanocoulomb, een eenheid van elektrische lading.